Francesco Cetti kan syfta på:

 Francesco Cetti (zoolog)
Francesco Cetti (ballongflygare)
 Francesco Alessandro Cetti (instrumentmakare) (även Frans Alexander, 1860-1923), kungliga vetenskapsakademiens instrumentmakare